Трусиха (деревня) — в Сямженском районе Вологодской области
 Трусиха (река) — в Чебоксарах